Hensing steht für

 Johann Thomas Hensing (1683–1726), Extraordinarius der Medizin und Ordinarius für chemische Naturphilosophie an der Universität Gießen
 Friedrich Wilhelm Hensing (1719–1745), deutscher Arzt, Anatom und Ordinarius für Medizin in Gießen